Gift steht für:
 Gift, schon in geringer Dosis schädlicher Stoff
 Gift (Band), ehemalige deutsche Krautrockband
 Gift (Album), Musikalbum von Bizzy Montana
 Gift (Lied), Lied von Madeline Juno

Filme:
 Gift (1966)
 Gift (2017)
 Tatort: Gift (1974)

Gift ist der Familienname von:
 Theo Gift (1847–1923), Pseudonym der britischen Schriftstellerin Dorothy „Dora“ Boulger geb. Havers
 Therese Gift (1898–1975), (Geburtsname von Therese Giehse), deutsche Schauspielerin
 Roland Lee Gift (* 28. Mai 1961), britischer Sänger der Fine Young Cannibals

giFT steht als Abkürzung für:
 giFT, Filesharingprogramm

GIFT steht als Abkürzung für:
 Gamete Intrafallopian Transfer, Verfahren der assistierten Reproduktion

GIFT-City steht als Abkürzung für:
 Gujarat International Finance Tec-City

Siehe auch:

 The Gift
 Gift (englisch) = Geschenk

GIFT